Con il termine terzina ci si può riferire a:

 Terzina – struttura metrica usata in poesia
 Terzina – gruppo di tre note musicali

Altri progetti